Сменово — деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Лющикская волость».

Расположена в 9 км к северу от райцентра Бежаницы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района